Riso ist der Familienname folgender Personen:

 Don Richard Riso (1946–2012), US-amerikanischer Autor und Spezialist der Enneagramm-Lehre
 Hans Riso (1889–1950), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Riso (1882–1952), deutscher Fußballspieler
 Santiago Riso (* 1990), uruguayischer Fußballspieler

RISO ist die Abkürzung für:
 eine Drucktechnik: Risographie

Siehe auch:
 Risø
 Rezo

RISO